Rollin' on a river (single), single van Piet Veerman uit 1975
Rollin' on a river (album), album van Piet Veerman uit 1975